Алтура:

 Алтура — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару
 Алтура — город в округе Уинона, штат Миннесота, США